Bukit Harapan (Ketahun), een plaats in Indonesië
Bukit Harapan (Mersam), een plaats in Indonesië
Bukit Harapan (Gunung Meriah), een plaats in Indonesië
Bukit Harapan (Kerinci Kanan), een plaats in Indonesië
Bukit Harapan (Merlung), een plaats in Indonesië